Major Balázs (1955) dobos
 Major Balázs (1975) régész, történész, a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió vezetője
 Major Balázs (1990) műkorcsolyázó
 Major Balázs (1992) vízilabdázó